Les Villes du printemps éternel bénéficient d’un climat tempéré et ensoleillé. L'éventuel hiver y est doux.

En Amérique hispanique, de nombreuses villes partagent cette appellation, désignées Ciudad de la Eterna Primavera en espagnol :
 Cuernavaca, 
 Quetzaltenango, 
 Caracas, 
 Medellín, 
 Quito, 
 Trujillo, 
 Cochabamba, 
 Arica, 

En Asie, ces villes sont quelquefois désignées 春城 en chinois :
 Kunming, 
 Đà Lạt, 

Par extension, on peut aussi citer des régions plus vastes :
 , « Pays de l'éternel printemps » (« País de la eterna primavera » en Espagnol)
 Tenerife, , « Ile de l'éternel printemps », (« Isla de la Eterna Primavera » en Espagnol)
 Madère, , est parfois considérée comme « l'Ile de l'éternel printemps » bien que la température soit en dessous de 15 °C l'hiver.

Références

Culture en Amérique latine